Азад-бек Аббас оглы́ Ами́ров (; 1883—1939) — азербайджанский врач, педагог. Один из первых физиологов Азербайджана.

Биография 
В 1904 году Азад Амиров окончил Горийскую семинарию, затем юридический и медицинский факультеты Императорского Новороссийского университета в Одессе. С 1926 года преподавал в Азербайджанском государственном университете. Был другом детства композитора Узеира Гаджибекова, с которым вместе учились в Горийской семинарии. 

В 1912 году Амиров осуществил в Шуше постановку комедии «Не та, так эта». В своих воспоминаниях Гаджибеков отмечал прекрасную игру Амирова в роли Мешади Ибада. В связи с десятилетием постановки оперы «Лейли и Меджнун» в 1918 году Амиров, обращаясь к Гаджибекову в письме, отмечал его роль в истории Азербайджана:

Примечания 

Педагоги Азербайджана
Выпускники Закавказской учительской семинарии
Выпускники Шушинского реального училища